James Hay peut désigner :
 James Hay, évêque ;
 James Hay, 1er comte de Carlisle ;
 James Hay, 2e comte de Carlisle ;
 James Hay, 15e comte d'Erroll ;
  (1909-2000), physicien et radioastronome anglais.